Pfizer è un nome di famiglia tedesco.

Persone
 Charles Pfizer (1824-1906) – fondatore della Pfizer
 Gustav Pfizer (1807-1890) – poeta tedesco

Aziende
 Pfizer – azienda statunitense di chimica farmaceutica
 Pfizer Animal Health – divisione della Pfizer e divenuta Zoetis
 Pfizer UK – sussidiaria della Pfizer

Premi
 Premio Pfizer – premio annuale per le scienze
 Pfizer Award in Enzyme Chemistry – premio per la chimica degli enzimi
 Royal Society Pfizer Award – premio della British Royal Society per l'Africa
 Pfizer Human Rights Award – premio FICCO

Chimica
 Virus Mason-Pfizer
 Regola del cinque di Pfizer – vedi Regola di Lipinski
 Pfizer-e – eritromicina